La vis à tête hexagonale est une vis à métaux, qui fait partie des vis d'assemblage et de fixation.

Visserie